Bei Chemieunfällen ist zu unterscheiden:
 Unfälle beim Transport: Gefahrgutunfall
 Unfälle in stationären Anlagen (meist Fabriken): Chemiekatastrophe